Летище Стряма може да се отнася за:
 Летище Стряма - летателна площадка за малки смолети до град Баня
 Летище Стряма - малко летище за селскостопански смолети до село Стряма.